Pleske ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Theodor Pleske (1852–1904), russischer Finanzpolitiker
 Theodor Pleske (1858–1932), russischer Ornithologe und Zoologe